Escamilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escamilla (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Escamilla (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar